Courtonne (rivier), een rivier in Frankrijk

 Courtonne-les-Deux-Églises, Calvados
 Courtonne-la-Ville, Calvados, nu deel van Courtonne-les-Deux-Églises
 Courtonne-la-Meurdrac, Calvados